Magyar Polgári Párt – rövid életű nemzeti liberális párt volt Magyarországon az 1920-as években
Magyar Polgári Párt – felvidéki magyar liberális párt 1989 és 1998 között
Magyar Polgári Párt – kortárs jobboldali erdélyi magyar politikai párt

Hasonló nevű párt
Fidesz – Magyar Polgári Párt – a Fidesz 1995-ben változtatta erre a hivatalos megnevezését, s 2003-ig viselte